Хелен Либман: Хелен Либман (1795 — после 1859) — немецкая пианистка и композитор.
 Хелен Либман (род. ок. 1950) — английская виолончелистка.